Центральноамериканский кубок 2013 — 12-й розыгрыш (второй под этим названием) чемпионата по футболу среди государств Центральной Америки — одной из зон КОНКАКАФ, проводимый Центральноамериканским футбольным союзом (ЦАФС). Победителями турнира стали хозяева - сборная Коста-Рики, обыгравшие в финале команду Гондураса. Сборная Белиза впервые в истории кубка прошла в полуфинал. Пять лучших команд турнира получили путёвки на розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ 2013 года.

Участники 
В турнире приняли участие все 7 членов ЦАФС.

Стадион 

Все матчи прошли на Национальном стадионе Коста-Рики в Сан-Хосе.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2 

Сальвадор и Панама финишировали с идентичными показателями и их позиции в таблице были определены путём жеребьёвки. Сальвадор выиграл и занял второе место.

Раунд плей-офф

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

, , ,  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2013.

Примечания 

2013 год в футболе
2013
2013 год в Коста-Рике